Saber y ganar puede referirse a: 

 Saber y ganar, programa de TV emitido por La2 de TVE en España (1997-actualidad);
 Saber y ganar, programa de TV emitido por América Televisión en Perú (2003).